William Pepperrell (1696-1759), officier britannique. 
 Pepperell (Massachusetts), municipalité